Termenul „Walldorf” se poate referi la:

Walldorf in Baden-Württemberg
Walldorf (Werra) in Thüringen
Walldorf (Hessen) un cartier din Mörfelden-Walldorf in Hessen

Vezi și
Waldorf